Igreja de Matosinhos pode referir-se a vários templos:

Portugal

 Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, na cidade de Matosinhos

Brasil
 Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, no município de Congonhas
 Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, no município de Serro